L'Alberni Indian Residential School (ou « pensionnat indien d'Alberni ») était une école de la ville de Port Alberni de 1891 à 1973. Il était situé au sud de la réserve de Tsahaheh 1 et à environ quatre kilomètres au nord de Port Alberni. Cette école (et d'autres écoles de ce type au Canada) a acquis une notoriété pour la maltraitance sur mineur systématiques contre les enfants de l'école par le personnel enseignant.

Histoire 
Le pensionnat indien d'Alberni a été créé en tant qu'école de jour par le juge Presbyter Reverand. MacDonald a ouvert ses portes en 1891. La sœur de MacDonald a réussi à convaincre la Presbyterian Woman’s Missionary Society qu’une école plus grande était nécessaire. La nouvelle école est rapidement devenue un internat avec 50 élèves de la Presbyterian Woman’s Missionary Society, sous la direction de l’infirmière en chef Elizabeth Lister et de M. McKee comme enseignant. H.B. Curry était le directeur lorsque l'école a brûlé en 1917. Il a également été rétabli lorsque le nouveau bâtiment, payé par le gouvernement, a été construit et inauguré en 1920. La direction de l’école a été transmise à la United Church Woman’s Missionary Society en 1925. F. E. Pitts a été nommé directeur en 1927 et y est resté jusqu'à ce que R.C. Scott a été nommé directeur à la fin de 1939. Il a été suivi par A.F. Caldwell en 1944. En 1944, deux nouvelles salles de classe et la maison de retraite (plus tard Peake Hill) furent également construites sur le site. Dès lors, le gouvernement était également responsable de l'embauche des enseignants. Le directeur Caldwell a été suivi par John Denny en 1958 et J.A. Andrews en 1962. En 1969, le gouvernement fédéral a pris l'entière responsabilité de la gestion de l'école. L'école a été fermée en 1973, le bâtiment a ensuite été démoli en 2009.

Le type d'école a été spécialement mis en place pour les peuples autochtones du Canada et appelé pensionnat. Le premier du genre a ouvert ses portes dans les années 1840, le dernier a fermé ses portes en 1996. Ce type d'école représente le chapitre le plus sombre de l'histoire scolaire du pays. Ces écoles devraient éloigner les enfants de leurs parents et en même temps de leur influence culturelle. L'utilisation de leur langue maternelle respective était strictement interdite, au lieu de cela, ils devraient apprendre l'anglais ou le français. Associé à cela, il y avait un mandat général de civilisation, dont la force motrice a été qualifiée de « triomphalisme culturel » par une commission d'enquête.

Abus et agression sexuelle 
Des témoins contemporains rapportent des conditions extrêmement mauvaises dans l'école, à la fois en ce qui concerne la destination générale de l'école, ainsi que la manipulation des élèves et les conditions d'hygiène qui ont conduit à des décès. Des enfants ont été maltraités physiquement et des agressions sexuelles ont eu lieu. Un enseignant a été jugé dans 36 cas survenus entre 1948 et 1968. Ces incidents et d'autres ont conduit à une enquête systématique sur toutes les écoles et ont abouti à une déclaration de Douglas Hogarth, un juge de la Cour suprême, selon laquelle ce système scolaire n'était rien de plus qu'une « institution pour la pédophilie institutionnalisée ». 

En 1995, Arthur Plint ancien surveillant de dortoir des pensionnats indiens de 1947 à 1968, est condamné pour abus sexuels contre des enfants.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 .
 .

Filmographie 
 2006 : Unrepentant: Kevin Annett and Canada's Genocide.

Liens externes 
 Photos de l'école, archives de la United Church of Canada Archives, Toronto
 Histoire de l'école, archives de la United Church of Canada Archives, Toronto

École au Canada
Affaire relative à la pédophilie au Canada
Pensionnat pour Autochtones au Canada